Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Gadang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Tanjung Gadang (Payakumbuh Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Payakumbuh in de provincie West-Sumatra
 Tanjung Gadang (Tanjung Gadang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra